Бори́с Городе́цкий:
 Городецкий, Борис Митрофанович (1874 или 1876 — 1941) — русский и советский историк и библиограф, кубановед и кавказовед, профессор, сын М. И. Городецкого и брат С. М. Городецкого
 Городецкий, Борис Павлович (1896—1974) — историк литературы, пушкинист.